Эжва:
 Эжва — Эжвинский район Сыктывкара.
 Эжва — название реки Вычегда в Республике Коми.